Il doppio del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Drew Gitlin e Blaine Willenborg 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (Campioni)
 Sherwood Stewart /  Balázs Taróczy (secondo turno)
 Mark Dickson /  Cássio Motta (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (secondo turno)

 David Graham /  Laurie Warder (primo turno)
 Chip Hooper /  Van Winitsky (primo turno)
 Drew Gitlin /  Blaine Willenborg (finale)
 Gary Donnelly /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1984